Galbula chalcocephala, "cerisekronad jakamar", är en fågel i familjen jakamarer. Den betraktas oftast som underart till gulnäbbad jakamar (Galbula albirostris), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln förekommer dels i södra Venezuela utmed övre Orinocofloden, dels från sydöstra Colombia öster om Anderna (söder om Meta) genom östra Ecuador och västra Brasilien (övre Río Negro) till nordöstra Peru (söderut till övre Río Ucayali).

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Jakamarer
Fåglar i neotropiska regionen
Notharchus